Toponímia:
 Montpellier  o Montpeller , ciutat occitana del Llenguadoc, a la regió d'Occitània, capital del departament de l'Erau 
 Montpellier-de-Médillan, municipi francès al departament del Charente Marítim (regió de la Nova Aquitània)
 Arquebisbat de Montpeller, jurisdicció eclesiàstica del Llenguadoc-Rosselló (França) amb seu a Montpeller, bisbat erigit el 1536 fins a la seva elevació a arxidiòcesi l'any 2002 
 Cantó de Montpeller-1, cantó francès al districte de Montpeller (departament de l'Erau, regió d'Occitània) 
 Cantó de Montpeller-2, cantó francès al districte de Montpeller (departament de l'Erau, regió d'Occitània)
 Cantó de Montpeller-3, cantó francès al districte de Montpeller (departament de l'Erau, regió d'Occitània) 
 Cantó de Montpeller-4, cantó francès al districte de Montpeller (departament de l'Erau, regió d'Occitània) 
 Cantó de Montpeller-5, cantó francès al districte de Montpeller (departament de l'Erau, regió d'Occitània) 
 Cantó de Montpeller-6, cantó francès al districte de Montpeller (departament de l'Erau, regió d'Occitània) 
 Cantó de Montpeller-7, cantó francès al districte de Montpeller (departament de l'Erau, regió d'Occitània) 
 Cantó de Montpeller-8, cantó francès al districte de Montpeller (departament de l'Erau, regió d'Occitània) 
 Cantó de Montpeller-9, cantó francès al districte de Montpeller (departament de l'Erau, regió d'Occitània)
 Cantó de Montpeller-10, cantó francès al districte de Montpeller (departament de l'Erau, regió d'Occitània) 
 Cantó de Montpeller - Castèlnòu de Les, cantó francès al districte de Montpeller (departament de l'Erau, regió d'Occitània)
 Catedral de Sant Pere de Montpeller, catedral catòlica del , d'estil gòtic francès meridional, situada a Montpeller
 Districte de Montpeller, divisió administrativa del departament francès de l'Erau, a la regió d'Occitània
 Estació de Montpeller - Saint-Roch  o Montpellier-Saint-Roch , estació de ferrocarrils de la SNCF de Montpeller, França 
 Jardí botànic de Montpeller  o Jardin des plantes de Montpellier , jardí botànic de la Universitat de Montpeller fundat el 1593
 Senyoria de Montpeller, jurisdicció feudal del Llenguadoc amb centre a la ciutat de Montpeller
 Organitzacions:
 Montpellier Handball o Cosmos Montpellier, equip d'handbol de la ciutat francesa de Montpeller fundat el 1982
 Montpellier Hérault RC, club de rugbi a XV francès amb seu a Montpeller. El club està actualment presidit per Jean-Pierre Massines i Olivier
 Montpellier Hérault Sport Club, Montpellier-Littoral FC o Montpellier La Paillade
 Montpellier HSC (femení) oMontpellier Le Crés, secció femenina del club de futbol francès
 Facultat de Medicina de Montpeller, centre formatiu adscrit a la Universitat de Montpeller
 Universitat de Montpeller, universitat de França
 Universitat de Montpeller 2, fundada el 1969 i hereva de la Universitat de Montpeller creada el 1289, és la secció de ciències de Montpeller
 Esdeveniments:
 Concili de Montpeller (1215)
 Torneig de Montpeller, torneig de tennis professional que es disputa anualment sobre pista dura a l'Arena Montpellier de Montpeller, França